La jeune fille et la mort peut faire référence à :

Tableau 

 La Jeune Fille et la Mort, tableau de Niklaus Manuel, surnommé Deutsch ;
 La Jeune Fille et la Mort, tableau de Hans Baldung Grien ;
 La Jeune Fille et la Mort, tableau d'Edvard Munch ;
 La Jeune Fille et la Mort, tableau de Marianne Stokes ;
 La Jeune Fille et la Mort, tableau de Pierre Alechinsky ;
 La Jeune Fille et la Mort, tableau de Henri-Léopold Lévy ;
 La Jeune Fille et la Mort, tableau d'Egon Schiele ;
 La Jeune Fille et la Mort, dessin à l'encre de Charlotte Salomon, conservé au Joods Historisch Museum, Amsterdam.

Musique 

 La Jeune Fille et la Mort, titre français de Der Tod und das Mädchen, lied de Franz Schubert composé en 1817 sur le poème de Claudius ;
 La Jeune Fille et la Mort, quatuor à cordes  de Franz Schubert, composé en 1824 et reprenant notamment, dans son second mouvement (thème et variations) le thème du lied ci-dessus

Littérature

Poème 

 La Jeune Fille et la Mort, poème de Matthias Claudius

Roman 

 La Jeune Fille et la Mort, roman de François-Régis Bastide (1952)
 La Jeune Fille et la Mort, roman de Jean Berteault (1980)

Théâtre 

 La Jeune Fille et la Mort, pièce de théâtre d’Ariel Dorfman (1991)

Cinéma 

 La Jeune Fille et la Mort (Death and the Maiden), long-métrage de Roman Polanski sorti en 1994, d’après la pièce de théâtre ;
 La Jeune Fille et la Mort, court-métrage de Michel Spinosa sorti en 1990.
 La Jeune Fille et la Mort (Het Meisje en de Dood), long-métrage de Jos Stelling sorti en 2012.